Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Liverpool Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.

Stagione 
In Premier League il Liverpool conquista la vetta solitaria della classifica alla 6ª giornata, ma già dalla giornata successiva cede la vetta al . Il girone d'andata si chiude con una sola sconfitta ed i Reds secondi alle spalle del . Il duello tra le due squadre prosegue anche nel girone di ritorno e si risolve solo all'ultima giornata: i Citizens terminano un punto sopra al Liverpool, costretto ad accontentarsi del secondo posto finale, nonostante una striscia di diciannove partite senza sconfitte. Nelle coppe nazionali arrivano invece due successi, entrambi superando il Chelsea in finale ai tiri di rigore, in League Cup per 11-10 e in FA Cup per 6-5. In Champions League, dopo aver chiuso il proprio raggruppamento al primo posto, i Reds battendo l' agli ottavi di finale, il  ai quarti e il  nelle semifinali, accedendo all'atto conclusivo della manifestazione. Nella finale, però, il Liverpool è battuto dal  per 1-0.

Maglie e sponsor 
Per il secondo anno lo sponsor tecnico è Nike mentre lo sponsor ufficiale è Standard Chartered.

Organigramma societario

Rosa 
 Rosa, numerazione e ruoli, tratti dal sito ufficiale, sono aggiornati al 31 gennaio 2022.

Calciomercato

Sessione estiva

Sessione invernale

Risultati

Premier League

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

EFL Cup

UEFA Champions League

Fase a gironi

Fase a eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra 
Statistiche aggiornate al 28 maggio 2022.

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori 
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.

Note 

2021-2022